Memorial (spätlateinisch memoriale „Erinnerung[szeichen], Denkmal“) steht für:
 Memorial (Menschenrechtsorganisation), internationale Menschenrechtsorganisation
 Gedenkstätte, Ort mit starkem Bezug zu wichtigen Ereignissen oder Personen, auch mit Denkmälern oder Mahnmalen
 Denkmal, Zeugnis der kulturellen Entwicklung der Menschheit

 Mémorial (Blaise Pascal), Erinnerungsblatt von Blaise Pascal (1654)
 Abschiedsurkunde, Bekanntgabe eines Beschlusses, siehe Abschied (Urkunde)
 Memorial, Bittschrift oder zusammenfassende Darstellung des Anliegens, die dem Landesfürsten bei einer Audienz überreicht wurde
 Mémorial (Luxemburg), das Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg

Siehe auch:

 in memoriam (Begriffsklärung)
 Memorial Day (Begriffsklärung)
 Tagebuch (Memoire ist eine veraltete Bezeichnung)